A clinch jelentheti a következőket:

 clinching, egyfajta technika a küzdősportokban

Földrajz

 Clinch megye, Georgia, USA
 Clinch folyó, Virginia, USA